Васи́лий Жеребцо́в:
 Жеребцов, Василий Григорьевич (1915—1943) — майор РККА, Герой Советского Союза.
 Жеребцов, Василий Семёнович (1924—1975) — лейтенант РККА, Герой Советского Союза.